Die Saison 1995/96 war die fünfte reguläre Saison der Colonial Hockey League. Die neun Teams absolvierten in der regulären Saison je 74 Begegnungen. Das punktbeste Team der regulären Saison waren die Flint Generals, die in den Play-offs zum ersten Mal den Colonial Cup gewannen.

Teamänderungen 
Folgende Änderungen wurden vor Beginn der Saison vorgenommen:
 Die London Wildcats wurden inaktiv. 
 Die Madison Monsters wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen. 
 Die Quad City Mallards wurden als Expansionsteam in die Liga aufgenommen.

Reguläre Saison

Abschlusstabelle 
Abkürzungen: GP = Spiele, W = Siege, L = Niederlagen, T = Unentschieden, OTL = Niederlage nach Overtime, GF = Erzielte Tore, GA = Gegentore, Pts = Punkte

Colonial Cup-Playoffs

Vergebene Trophäen

Mannschaftstrophäen

Weblinks 
 Saison 1995/96 auf hockeydb.com (engl.) 

1995/96
Eishockeysaison 1995/96